Mazana steht für:
 Bienvenue Basala-Mazana (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Karenjy Mazana, Automodell des Herstellers Karenjy